Riesbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Kaspar Riesbeck (1754–1786), deutscher Jurist, Schriftsteller und Schauspieler
 Christian Riesbeck (* 1970), kanadischer Geistlicher, Bischof von Saint John, New Brunswick